NK Triglav Kranj är en slovensk fotbollsklubb, som spelar på Stanko Mlakarstadion i Kranj.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats
 PrvaLiga

Fotbollsklubbar i Slovenien